Microrape är ett släkte av fjärilar. Microrape ingår i familjen Megalopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Microrape